VSD steht für:

 Ventrikelseptumdefekt
 Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
 Value Stream Design, engl. für Wertstromdesign
 Visio drawing, die Dateinamenserweiterung des Zeichenprogramms Visio
 voltage sensitive dyes, spannungssensitive Farbstoffe, vor allem in der Elektrophysiologie genutzt
 den litauischen Nachrichtendienst Valstybės saugumo departamentas
 den Vegan Street Day, ein paralleles Straßenfest in z. B. Dortmund und Stuttgart über vegane Lebensweise 
 VSD (Zeitschrift), eine französische Zeitschrift

Abkürzung